Пилар Фернандес де ла Мора (; ,  — ) — испанская пианистка и музыкальный педагог.

Училась в Севилье, затем в Мадриде у ; во время испанских гастролей Антона Рубинштейна играла перед русским пианистом и вызвала его одобрение; в дальнейшем, в период обучения в Париже под руководством Амбруаза Тома, вновь встретилась с Рубинштейном и взяла у него несколько уроков. Как утверждается, стала первой испанской пианисткой, окончившей Парижскую консерваторию. Затем совершенствовала своё мастерство в Германии у Тересы Карреньо и вновь в Париже у Франсиса Планте. Как исполнительница предпочитала произведения Бетховена, Шопена, Шумана. Наиболее известна педагогической деятельностью: с 1896 года преподавала в Мадридской консерватории. Среди учеников Пилар Фернандес были, в частности, Хосе Кубилес и Хулиан Баутиста.

Примечания

Ссылки 

 Julio Gomez. Pilar Fernández de la Mora // Boletin musical (Cordoba), No. 19, Septiember y Octubre 1929. 

Пианисты Испании
Академические музыканты Испании
Музыкальные педагоги Испании
Преподаватели вузов Испании